Marie é uma variante conhecida do nome "Maria", utilizada no Francês e no Alemão, dentre outras.

Pessoas
Marie Curie
Marie Fredriksson, cantora sueca
Marie-Sophie Hindermann, ginasta alemã

Localidades
Marie (Arkansas)

Desambiguações de antropônimos